Rivière de l'Aigle kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière de l'Aigle (vattendrag i Kanada, lat 46,45, long -76,04), Québec, 
 Rivière de l'Aigle (vattendrag i Kanada, lat 49,38, long -75,13), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar